Klemetsby kan syfta på:
 Klemetsby, Borgå – en by och egendom i Borgå stad Nyland, fi.: Klemetti
 Klemetsby, Lumparland – en by i Lumparlands kommun Åland